Seznam polkov z zaporedno številko 105.

Seznam 
 Pehotni
 105. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 105. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 105. strelski polk (ZSSR)
 105. konjeniški polk (Wehrmacht)
 105. pehotni polk (Wehrmacht)
 105. grenadirski polk (Wehrmacht)

 Oklepni/Tankovski
 105. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 105. havbični artilerijski polk (ZSSR)
 105. artilerijski polk (Wehrmacht)

Glej tudi